Die Liste der färöischen Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über alle 145 Fußballspieler, die seit 1988 in der färöischen Nationalmannschaft eingesetzt wurden. Berücksichtigt sind alle 158 offiziellen Länderspiele mit Stand vom 19. November 2013.

 Spielername: Nennt den Namen des Spielers. Akteure, die 2013 eingesetzt wurden, sind fett markiert.
 Geburtsdatum: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Erstes Spiel: Nennt das Datum des Länderspieldebüts.
 Letztes Spiel: Nennt das Datum des letzten Länderspiels.
 Einsätze: Nennt die Zahl der Einsätze des Spielers.
 Tore: Nennt die Zahl der in Länderspielen erzielten Tore.
 Vereine: Nennt alle Vereine, bei denen der Spieler während der absolvierten Länderspiele unter Vertrag stand. Bei mehreren Vereinen ist in Klammern die Anzahl der Abstellungen für den jeweiligen Verein angegeben. Bei aktiven Spielern ist bei mehreren Vereinen der aktuelle Club zudem fett markiert.

Spielerliste

Anmerkungen

Rekorde 
 Jünger Debütant war Ingi Højsted mit 17 Jahren und 5 Monaten und damit auch der einzige unter 18 Jahren, ältester Debütant war hingegen Egil á Bø mit 34 Jahren und 5 Monaten.
 Ältester eingesetzter Spieler war Torwart Jákup Mikkelsen mit 42 Jahren. Der älteste eingesetzte Feldspieler war Egil á Bø mit 36 Jahren und 6 Monaten.
 Als jüngster Torschütze traf Allan Mørkøre mit 18 Jahren und 10 Monaten. Ältester Torschütze war Fróði Benjaminsen im Alter von 35 Jahren und 8 Monaten.
 Die längste Nationalmannschaftskarriere bestritt Torwart Jens Martin Knudsen. Zwischen seinem ersten und letzten Länderspieleinsatz lagen 17 Jahre und 8 Monate. Bei den Feldspielern führt Óli Johannesen mit 14 Jahren und 10 Monaten.
 John Petersen bestritt zwischen 2000 und 2004 33 Einsätze in Folge.
 Torwart Jens Martin Knudsen saß insgesamt 36 Mal auf der Ersatzbank, ohne eingesetzt zu werden. Mit 65 Einsätzen wirkte er somit an 101 Spielen und öfter als jeder andere Akteur mit.
 26 Spieler standen im Kader und wurden bisher nie eingesetzt. Torwart Meinhard Joensen saß von diesen mit 16 Mal am häufigsten auf der Ersatzbank.

Weblinks 
 Liste der Nationalspieler auf FaroeSoccer.com (färöisch)
 Landsliðsleikarar 1988–2013 (färöisch)
 Faroe Islands – Record International Players (englisch)

Faroer
!
Spieler